Тенгрі (, уйг. Täŋri, )  — назва Бога у тюркських народів
 Тенгрі, Тенґрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Хан-Тенгрі — пік (7010 м) на кордоні Казахстану, Киргизстану та Китаю
 Тенгрі-Нур — монгольська мовою, назва озера Намцо